TSL kan syfta på:

 TSL – en sångerska, musiker och kompositör från USA, se The space lady
 TSL – Tidning för Skaraborgs län, efter namnbyte Mariestads-Tidningen
 TsL – en svensk lag som reglerar trafikförsäkring för motordrivet fordon, se Trafikskadelagen